John Michael Connelly – angielski piłkarz
 John Connelly – amerykański muzyk
 John Connelly – amerykański historyk